Баодинский диалект (保定话; bǎo dìng huà) — местный диалект, четырехтональный, без ввода, частично детализированный (многие er не связаны с предыдущим словом, но независимо от wer), не разделяется на группы, мягче и тише путунхуа. Принадлежит к сино-тибетской языковой системе.

Примеры фонетических характеристик(字音特点举例) 
安 (nan), 1 тон (древний китайский читается как «ŋan», в путунхуа пропала ŋ — стал «аn», Baoding превратился в «nan»)

里 (ni) 1 тон（древний китайский «n» — «I» не читается，Baoding превратился в «ni»）

Баодинский диалект в искусстве 
 Актер Лю Сяомей — человек, который говорит на баодинском диалекте, также часто использует этот диалект в своих выступлениях.
 Диалект баодина все чаще появляются в фильмах. 2010 году, в фильме «决战刹马镇», можно услышать этот диалект. Известный режиссер ли Уран снял фильм, рассказывающий историю охоты за сокровищами на Западе. «决战刹马镇» выбирает диалект баодина, который в основном хочет сделать «не мейнстрим» — добавить чувство новой комедии. По словам продюсера LeTV Entertainment, выбор диалекта также является вероятным совпадением. Режиссер сначала подумал, что диалект должен совпадать с местным фоном, он выбрал диалект Шэньси, который был очень близок к месту съемки Ганьсу, но затем почувствовал, что диалект Шэньси не был достаточно смешным и не был легко понятен, и отказался. Так получилось, что рядом были люди, который часто беседовали на баодинском диалекте. В один прекрасный день заместитель директора тайно записал диалог между двумя актерами и раздал его всем актерам, и все с удовольствием слушали его. Несмотря на то, что Сунь Хун лей и Лин Чи-Лин поместили двух людей в телефон в качестве забавных мелодий звонка, режиссер решил использовать диалект баодина в качестве основного языка фильма, и вовремя пригласил учителя языка для актеров.
 В последние годы Фэн Гун использовал Баодинский диалект в своих набросках.

Ссылки 
 https://baike.baidu.com/item/保定话

Китайские языки и диалекты
Языки Китая